Kloster Rosenthal steht für:

 Kloster Rosenthal (Pfalz), Zisterzienserinnenabtei in der Gemeinde Kerzenheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Kloster Rosenthal (Eifel), Zisterzienserinnenkloster in der Gemeinde Binningen, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Kloster Darfeld-Rosenthal, Niederlassung französischer Trappisten und Trappistinnen in der Gemeinde Rosendahl, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Rosenthal (Ralbitz-Rosenthal), Landkreis Bautzen, Sachsen